Csehország
 Vápno, település a Pardubicei járásban
 Vápno, Hlavice településrésze a Libereci járásban